

Geografia
 Nõo – comune estone nella contea di Tartumaa

Codici 
 NOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Naoro (Papua Nuova Guinea)